Gadna (Izrael)
 Gadna (Węgry)